Liri Seitllari (ur. 1957 w Pogradcu) - albańska poetka i nauczycielka.

Życiorys 
Ukończyła studia na wydziale pedagogiki Uniwersytetu w Elbasanie, następnie rozpoczęła pracę jako nauczycielka w liceum.

Zaczęła publikować poezję w 1975 r. Uzyskała również tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Tirańskim.

Od 2013 roku pracuje jako wykładowczyni na Uniwersytecie Fana Noliego w Korczy.

Poezje 

 Di të ta lexoj fytyren (1990)

 Ketej fati nuk merr fryme (Ribotim)

 Me jeten Dashuruar

 Profil

 Trajtat e Filleses

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu w Elbasanie
Absolwenci Uniwersytetu Tirańskiego
Albańscy pisarze
Albańscy nauczyciele
Pisarze XX wieku
Pisarze XXI wieku
Ludzie urodzeni w Pogradcu
Ludzie związani z Korczą
Urodzeni w 1957
Wykładowcy uczelni w Albanii
Albańscy filozofowie XX wieku
Albańscy filozofowie XXI wieku
Albańscy poeci XX wieku
Albańscy poeci XXI wieku